Buzice ist der Name mehrerer Orte

 Buzice, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Buzice, Ansiedlung der Gemeinde Svatý Jan, Okres Příbram, Tschechien
 Buzice, Ortsteil der Gemeinde Valaliky, Okres Košice-okolie, Slowakei